Овечья шерсть — текстильный материал полученный из волосяного покрова домашних овец, используется для производства одежды, постельных принадлежностей, домашнего текстиля и аксессуаров. Овечья шерсть обладает целебными свойствами благодаря содержащемуся в ней ланолину. Вещество активируется при температуре 35-37 градусов по Цельсию и, проникая сквозь кожу, благотворно воздействует на мышцы и суставы, стимулируя кровообращение. Использование шерстяных изделий показано людям, страдающим от радикулита, остеохондроза и высокого кровяного давления.

Благодаря уникальной структуре шерсть дышит, между ее волокнами располагаются особые воздушные полости, внутри которых циркулирует воздух. Он помогает выводить лишнее тепло и влагу, создавая комфортный микроклимат.

Процесс производства

Стрижка 
Овец обычно стригут один раз в год - весной. Но существует несколько разновидностей животного, некоторых стригут раз в квартал. Опытный стригаль может за день подстричь до 200 особей. Вес руна овцы может достигать от 2,5 до 8 кг. Существует два вида стрижки - ручная и машинная. Ручная стрижка производится специальными ножницами. Захватив одной рукой шерстяное полотно, второй - стригаль аккуратно ножницами срезает часть шерсти, не прерывая его. Единым ровным пластом с овец срезается вся шерсть накопленная животным за год. Минус данного способа - на процедуру стрижки необходимо большое количество времени. Ручная стрижка сейчас используется только небольшими сельскими хозяйствами, которые насчитывают небольшое поголовье скота.

Сортировка 
Под сортировкой принято понимать процесс разрыва руна на кусочки волокон разного качества, качество зависит от части тела особи, с которого срезана шерсть. Шерсть сортируется по своим физическим свойствам: цвету, длине, состоянию. Наилучшее качество шерсти исходит с плеч и боков овцы, из такой шерсти впоследствии делают одежду. Меньшим качеством обладает шерсть, срезанная с голеней, из нее производят ковры и аксессуары. Сельскохозяйственные специалисты отмечают, что высокое качество шерсти не гарантирует высокую прочность.

Очищение шерсти 

Состриженная шерсть, не проходившая обработку, называется "сырой" или "жирной". Ее состав от 30 до 70 процентов состоит из песка, грязи, жира и засохшего пота. Для очищения от загрязнений шерсть вымачивают в щелочных ванных, содержащих воду, мыло и кальцинированную соду или щелочной аналог. Побочные продукты процесса, такие как ланолин, оставляют для дальнейшего использования. Ролики чистящей машины отжимают лишнюю воду, но шерсти не дают полностью высохнуть. При ручной обработке в домашних условиях очищение производится стиркой пряжи, предварительно шерсть очищается механически при ручном вычёсывании.

Вычесывание шерсти 

Очищенные волокна шерсти отправляются на чесальный станок, где их пропускают через валики с тонкими металлическими зубьями (устроенными по принципу расчески). В ходе процесса волокна распутываются на ровные пряди, удаляются оставшиеся после чистки остатки грязи, удаляются короткие волокна. В результате получается гладкое ровное полотно, которое отправляется на прядение.

Прядение 

Шерстяная нитка получается путем спирального скручивания нескольких отдельных волокон в одно. Благодаря своей структуре волокна цепляются друг к другу, поэтому их довольно легко соединить между собой. Прядение шерстяных нитей обычно происходит на прядильном станке. После процесса прядения пряжу обычно оборачивают вокруг бобин.

Ткачество 

После получения пряжи переходят к ткачеству. На ткацких станках производят шерстяную ткань. Производители шерстяной ткани в основном используют два переплетения шерстяных нитей: простое переплетение и саржа. В результате получают ткань слабого плетения с мягкой благодаря ворсу поверхностью. Из камвольной пряжи получаются более тонкие и плотные ткани, есть возможность производить ее с изысканными узорами. Камвольные ткани производятся из шерсти гребенным методом плетения. Для этого используют длинные одинаковой по толщине волокна, которые подвергаются многократному прочесыванию и параллелизации волокон. Благодаря гладкости камвольные ткани меньше подвержены загрязнению и более просты и удобны в эксплуатации. Такая ткань более прочная, а изделия из нее соответственно более дорогие.

Полученные шерстяные ткани проходят серию финальных процедур. Среди них: погружение в воду для сцепления волокон, процедура термоусадки и иногда окрашивание. Шерстяные волокна могут быть окрашены как до этапа вычесывания, так и на этапе, когда из них уже произведена ткань.

В процессе производства шерсти особое внимание также уделяют промышленным отходам. Внимание к этому аспекту бизнеса шерстяной промышленности напрямую влияет на прибыль. Таким образом выделяют несколько классов отходов. Гребенные очесы - это короткие волокна шерсти, которые отделяются от длинной в процессе вычесывания. По своему качеству она равнозначны с обычными волокнами шерсти. Из-за своей небольшой длины они являются одним из основных источников отходов в процессе производства. Их собирают и используют повторно для производства высококачественной продукции. Мягкие отходы - это также класс высококачественного материала, который выпадает на этапах прядения и кардного производства. Этот материал собирается и повторно вводится в процесс, из которого был получен. Твердые отходы - этот материал образуется в процессе прядения, скручивания, намотки на бобины. Он требует трудозатратной переработки и поэтому имеет меньшую ценность. Отделочные отходы - эта категория включает в себя большое количество отрезов, коротких концов, пробных и дефектных обрезов. Так как этот класс довольно разнообразен, для извлечения материала, который можно было бы использовать требуются сложные этапы сортировки и очистки. Следовательно, эта категория отходов обладает самым низким индексом для возможной переработки.

Контроль качества 
Контроль качества в производстве шерстяных тканей в большей степени осуществляется визуально, на ощупь и измерениями. Свободные нити удаляются пинцетоподобными инструментами, которые называются "чистильным станком", узелки затягиваются на изнаночную сторону. Ткань проверяется на наличие пятен и дефектов прежде чем покинуть производство. 

В 1941 году Конгресс США принял закон о маркировке шерстяных изделий. Суть закона заключалась в защите как потребителей, так и производителей от подделки шерстяных тканей, за счет искусственных и смесовых материалов. Закон требовал, чтобы на упаковки продукции, содержащей шерсть, была нанесена этикетка с составом ткани. Исключением стали обивочные и ткани для напольных покрытий.

История 

Антропологами принято полагать, что использование шерсти стало следствием необходимости выживать. Уже в эпоху неолита в поисках средств защиты и тепла люди пришлю к использованию шкур животных в качестве одежды. Вскоре появились первые примитивные инструменты для изготовления шерсти. Известно, что к 4000 году до н. э. жители Вавилона использовали одежду из шерсти. Активно развивалось животноводство с целью получения шерсти. Овечья шерсть была признана одной из самых практичных в использовании.

В ХI-XII веках жители Англии преуспели в разведении овец, в свою очередь фламандцы славились опытом ее обработки. Процветала торговля шерстью, британцы продавали шерсть фламандцам, а те обрабатывали сырье и продавали его англичанам. Позднее оценив преимущества обработки шерсти, англичане укрепили свои позиции в области производства шерсти путем принятия законов и эмбарго. Так, например, судьи, профессора и студенты должны были носить одежду из английской шерсти. Другой закон гласил, что мертвые должны быть похоронены в одежде из шерсти британского производства.

Когда американские колонии попытались конкурировать с метрополией в производстве и обработке шерсти, англичане приняли ряд законов в попытке защитить «золотое руно». Один из законов грозил нарушителю ампутацией руки, в случае если колониста ловили на попытке изменить родословную американских овец.

Сегодня главными поставщиками сырья овечьей шерсти являются Австралия, Аргентина, США и Новая Зеландия, среди которых Австралия занимает лидирующую позицию. На австралийскую шерсть приходится около четверти всего производства овечьей шерсти. США же являются крупнейшим потребителем шерстяных тканей.

В настоящее время широкое использование и спрос на шерсть настолько велики, что нет никаких сомнений, что шерсть по-прежнему продолжит занимать свое почетное место в текстильной промышленности. Только появление инновационного материала, который сможет сочетать в себе все качества шерсти: тепло, долговечность и ценность, сможет поставить под угрозу популярность натуральной шерсти.

Примечания

Ссылки 
  

Овцы